Алексе́й Степа́нович Чемоло́сов (08.02.1868, Новгород — 16 августа 1946, Чебоксары) — российский и советский врач-, , научный руководитель и консультант Чувашского трахоматозного института (1936—1946), внёс большой вклад в борьбу с трахомой.

Биография 
В 1891 году с отличием окончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, был назначен младшим врачом пехотного полка, а в 1892 году младшим ординатором глазного отделения Морского госпиталя. С 1891 по 1918 годы Алексей Чемолосов летом во время отпусков работал в «глазных отрядах». Прошёл ординатуру в глазной клинике Гиршмана. В 1899—1900 годах был в командировке в Австрии и Германии. В 1903—1918 годах работал приват-доцентом кафедры офтальмологии Императорской Военно-медицинской академии. Действительный статский советник (с 25 марта 1912 года). Старший врач 2-го Балтийского флотского экипажа и окулист Санкт-Петербургского порта. 
С 1922 года — заведующий курсом по офтальмологии Смоленского университета, где заведовал кафедрой глазных болезней (1936). В 1923 году получил учёное звание «профессор». В 1936—1946 годах — научный руководитель и консультант Чувашского трахоматозного института. 
Ученик Л. Г. Беллярминова. Докторскую диссертацию на тему «Об очистке питьевой воды химическими веществами» защитил в 1894 году в Военно-медицинской академии. Автор более 50 научных работ. 
По состоянию на 1920 год — один из секретарей Санкт-Петербургского офтальмологического общества (председатель — Л. Г. Беллярминов, секретарь — К. Э. Карницкий).

Похоронен на Первом городском кладбище Чебоксар.

Научная деятельность 
В 1927 году предпринял попытку лечения больных глаукомой с помощью омоложения. С этой целью по его просьбе профессор урологии А. Я. Дамский выполнил у трёх больных двустороннюю вазэктомию, однако повышение общего жизненного тонуса в течение нескольких недель, отмеченного авторами во всех трёх случаях, сменились «упадком и ухудшением прежних болезненных явлений». 
В 1929 году предложил при глаукоме ущемлять глубокий лоскут склеры в склеральной ране, т. е. производить склерэнклейзис.

Некоторые работы

Награды и звания 
 орден Святого Владимира III степени,
 орден Святого Станислава II степени (1903),
 орден Святого Владимира IV степени (1907),
 Орден Святой Анны I степени (1914),
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1943).

Примечания 

Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Смоленского государственного университета
Похороненные на Чебоксарском кладбище № 1